Az ókori források több híres személyt is számon tartanak Eubulosz néven. Gyakori névváltozatok: Eubulos, Eubulus.
 a kéttoszi Eubulosz (Kr. e. 5./4. század), komédiaköltő
 az athéni Eubulosz (Kr. e. 4. sz.), politikus, Athén számára passzív külpolitikát javasolt;
 Eubulosz bankár, müsziai uralkodó, Atarneusz város fejedelme. Eunuchja volt az atarneuszi Hermeiasz, aki követte a trónon;
 Eubulosz (mitográfus) (i. e. 2. sz.)
 Alexandriai Eubulosz (i. e. 2. század) szkeptikus filozófus
 Messzénéi Eubulosz (1. század) püthagoreus filozófus

Hivatkozások